|}

Die Bahnstrecke Warszawa–Katowice (Warschau–Kattowitz) ist eine zweigleisige und elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Masowien, Łódź und Schlesien. Historisch bildete der Großteil der Strecke, Warschau–Dombrowa, den Großteil der Warschau-Wiener Eisenbahn.

Streckenverlauf 
Die Strecke beginnt im Warschauer Westbahnhof (Warszawa Zachodnia) und verläuft geradlinig südwestwärts in der Lowicko -Błońska-Ebene südlich des Weichseltals über die Bahnhöfe der Kreisstädte Pruszków (km 15,891) und Grodzisk Mazowiecki (km 29,548). Hier halten einige Fernverkehrszüge und die Zentrale Eisenbahnmagistrale Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie, eine Schnellfahrstrecke, fädelt aus der Bestandsstrecke aus. Weiter geht es über Żyrardów (km 43,141; Fernverkehrshalt) zum Bahnhof der kreisfreien Stadt Skierniewice (Fernverkehrshalt; km 65,926) in der Łowicz-Błońska-Ebene. Hier beginnt die Bahnstrecke Skierniewice–Łowicz und die nurmehr im Güterverkehr betriebene Bahnstrecke Skierniewice–Łuków. 

Die Strecke verläuft südwärts weiter über Rogów (km 95,723) – Beginn der Museumsschmalspurbahn Rogoów–Biała Rawska – zum Fernverkehrshalt Koluszki (km 105,194) in der Koluszko-Ebene. Dieser Bahnhof ist Endpunkt der Bahnstrecke Łódź–Koluszki und damit Teil der Verbindung Warschau–Łódź, etwas südlich davon wird die Bahnstrecke Łódź–Dębica unterquert. 

Nächster Fernverkehrsbahnhof ist Piotrków Trybunalski (km 144,242) auf der Ebene von Piotrków. Hier Beginn der nur noch im Güterverkehr betriebenen Bahnstrecke Piotrków Trybunalski–Biały Ług und die stillgelegte Schmalspurbahn Piotrków Trybunalski–Sulejów. 

Im Hochland von Przedborska wird dann Radomsko (km 189,133) erschlossen, südlich davon die Warthe erstmals gequert und schließlich dann Częstochowa (km 229,745) im Tal der Warthe erreicht. Nördlich davon, am Abzweig (podg) Wyczerpy beginnt die nicht mehr regelmäßig im Personenverkehr bediente Bahnstrecke Wyczerpy–Chorzew Siemkowice. 

Südlich des Bahnhofes Tschenstochau wird die Bahnstrecke Kielce–Fosowskie gekreuzt und südwärts in der weiten Niederung der Warthe östlich des Flusses der nächste Fernverkehrsbahnhof Myszków (km 261,016) erreicht, hernach nach Zawiercie (km 274,227), wo die Zentrale Eisenbahn-Magistrale wieder einfädelt. Nur noch teilweise im Güterverkehr wird hier die Bahnstrecke Tarnowskie Góry–Zawiercie bedient. 

Weiter geht es dann aus dem Flusstal heraus südlich von Zawiercie Richtung Kattowitzer Hochland, indem als Fernverkehrsbahnhöfe im darauf folgenden oberschlesischen Industriegebiet angefahren werden: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec Główny und schließlich Katowice, wo die Strecke endet.

Ausbauzustand 
Die Strecke ist durchgehend zweigleisig und elektrifiziert.

Für Personenzüge beträgt die Höchstgeschwindigkeit bis Koluszki weitgehend 140 bis 160 km/h, bis Częstochowa durchgängig 120 km/h, bis Poraj 100 km/h, bis Dąbrowa Górnicza 120 km/h und bis Katowice Zawodzie weitgehend 100 bis 110 km/h, bis Katowice noch 70 bis 90 km/h. Für Güterzüge beträgt sie bis Skierniewice weitgehend 120 km/h, bis Częstochowa 100 km/h, bis Katowice größtenteils 80 km/h.

Geschichte 

Schon früh, in den 1830er Jahren, wurde eine Strecke zwischen Warschau und der österreichischen Grenze geplant, wenn auch zuerst noch als Pferdebahn. Ein Konsortium zum Bau einer Dampfbahn ging 1842 während des Baues bankrott, auch weil die geschätzten Kosten auf der Infrastruktur für Pferdebahnen basierten. Danach wurde der Bau vom russisch-kongresspolnischen Staat übernommen, der erste Abschnitt von Warschau bis Pruszków wurde 1845 eröffnet. Im Juni 1845 wurde die Strecke bis Grodzisk Mazowiecki eröffnet, im September bis Żyrardów, im Oktober bis Skierniewice, im November bis Koluszki. Im Oktober des folgenden Jahres wurde die Strecke bis Piotrków Trybunalski, im Dezember bis Częstochowa eröffnet. Im Dezember des folgenden Jahres bis Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Die Warschau-Wiener Eisenbahn geht dort auf die Bahnstrecke Dąbrowa Górnicza Ząbkowice–Kraków über. Der Restabschnitt der heutigen Bahnstrecke Warschau–Kattowitz, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice–Kattowitz, wurde schließlich im August 1859, bis Sosnowiec von der Warschau-Wiener Eisenbahn, Sosnowiec–Grenze–Kattowitz von der oberschlesischen Eisenbahn. Schon 1857 hatte der Staat die Strecke für 75 Jahre verpachtet, 1912 kaufte der Staat aber die Pachtgesellschaft auf. In den Jahren der Verpachtung wurde die Strecke zweigleisig ausgebaut. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die gesamte Strecke polnisch. Im Dezember 1936 wurde der elektrische Betrieb von Warschau bis Pruszków eröffnet, im Mai 1937 bis Grodzisk Mazowiecki, im September bis Żyrardów. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Strecke weiter elektrifiziert, nämlich im Juni 1953 bis Skierniewice, im April 1954 bis Rogów, im Januar 1955 bis Koluszki, im Januar 1956 bis Częstochowa, im Mai bis Zawiercie, im Juni bis Łazy und schließlich im Juni 1957 bis Kattowitz. Im Mai 1959 wurde die Strecke zwischen Warschau und Grodzisk viergleisig ausgebaut. 1962 ereignete sich der Eisenbahnunfall von Piotrków Trybunalski.

Seit 2006 wird die Strecke saniert und ausgebaut, auch wenn der schnellste Verkehr von Warschau nach Oberschlesien über die Schnellfahrstrecke Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie verkehrt.

Literatur und Weblinks 

 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. D9, E8–9, F7–8, G7
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Łódź
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Masowien
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien